7. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 28. července – 2. srpna 1998 ve francouzském Annecy na stadionu Parc des Sports. Na programu bylo dohromady 43 disciplín (22 chlapeckých a 21 dívčích). Dívky poprvé závodily ve skoku o tyči a v hodu kladivem. Šampionátu se zúčastnilo 1156 atletů (657 chlapců a 499 dívek) ze 169 států světa. Podle zdrojů IAAF se MSJ zúčastnilo 1184 atletů a atletek ze 170 států světa.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Čeští atleti do 8. místa

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 MS juniorů v atletice 1998 
 Přehled medailistů 1986 – 2004 

Atletika v roce 1998
Atletika ve Francii
Sport v Annecy
Mistrovství světa juniorů v atletice